Tour de l’Horloge steht für folgende Uhrtürme:

 Tour de l’Horloge (Aix-en-Provence) in Aix-en-Provence, Frankreich
 Tour de l’Horloge (Auxerre) in Auxerre, Frankreich
 Tour de l’Horloge (Avallon) in Avallon, Frankreich
 Tour de l’Horloge (Montreal) in Montreal, Kanada